McKeown ist der Familienname folgender Personen:

 Allan McKeown († 2013), britischer Fernseh- und Theaterproduzent
 Charles McKeown (* 1946), britischer Schauspieler und Autor
 Ciaran McKeown (1943–2019), irischer Journalist und Friedensaktivist
 Donal McKeown (* 1950), nordirischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Erin McKeown (* 1977), US-amerikanische Musikerin
 Fintan McKeown, irischer Schauspieler
 Kathleen McKeown (* 1954), US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Kaylee McKeown (* 2001), australische Schwimmerin
 Laurence McKeown (* 1956), nordirisches IRA-Mitglied, Autor, Bühnen- und Drehbuchautor
 Les McKeown (1955–2021), britischer Musiker
 Nick McKeown (* 1963), britisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Robert McKeown, US-amerikanischer Kernphysiker
 Roland McKeown (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Ronald Eugen „Mug“ McKeown (1939–2015), erste Kommandeur der United States Navy Fighter Weapons School
 Taylor McKeown (* 1995), australische Schwimmerin
 Thomas D. McKeown (1878–1951), US-amerikanischer Politiker
 Thomas McKeown (1912–1988), englischer Arzt und Historiker

Sonstiges:
 Mount McKeown, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 McKeon